Slovo efeméra má více významů:

 efeméra (literatura) – dokumenty, jejichž aktuálnost a využitelnost rychle pomíjí.
 efeméra (rostlina) – rostlina s krátkou vegetační dobou, například osívka jarní (Erophila verna)
 efeméra (medicína) – krátkodobá infekční horečka s nachlazením, provázená často oparem
 přeneseně také krátkotrvající jev, věc či bytost, také vidina.

Související články 
 efemeridy